Valle de Matamoros se refiere:
En España:
a la localidad de Valle de Matamoros, en la provincia de Badajoz.
En México:
al Valle de Matamoros, un pequeño valle agrícola del estado de Puebla.